British Open 1997 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 27 mars och 5 april 1997 i Plymouth, England. Mark Williams vann turneringen efter att ha slagit Stephen Hendry i finalen med 9-2. Det var Hendrys dittills största förlust i en rankingfinal. Williams vann sin tredje rankingtitel totalt.

Resultat

Final

Huvudturnering
I huvudturneringen deltog 64 spelare. Nedan visas resultaten från och med andra omgången. I första omgången slogs bland andra Jimmy White, Stephen Lee, John Parrott, Ken Doherty, John Higgins och Ronnie O'Sullivan ut.

Källor

Externa länkar
WWW Snooker

1997 i Storbritannien
Snookersäsongen 1996/1997
1997